Stor-Mörttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Mörttjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (15 ha)
Stor-Mörttjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Stor-Mörttjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Mörttjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (12,1 ha)
Stor-Mörttjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Mörttjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (11,4 ha)
Stor-Mörttjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 
Stor-Mörttjärnen (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Stor-Mörttjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,84 ha)

Se även
Mörttjärn
Stora Mörttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn